Marta Pérez Miguel (Soria, 19 de abril de 1993) es una atleta española especializada en 1500 metros. Ha participado en finales de campeonatos de Europa, del mundo y de Juegos Olímpicos.

Trayectoria deportiva

Marta Pérez nació en Soria en 1993, hija de un profesor de Educación Física y una profesora de Educación Primaria. En su localidad natal comenzó a entrenar a las órdenes de Ramón Zapata, hasta que en 2011 se traslada a Madrid para estudiar Medicina; desde entonces vive en la residencia Joaquín Blume, entrenada por Antonio Serrano en un grupo que comparte con Irene Sánchez-Escribano.

Aunque ha destacado, principalmente, en las carreras en pista, debutó en competición internacional a finales de 2011 en el Campeonato Europeo de Campo a Través, en categoría junior. Al año siguiente ya participó en su primer Campeonato del Mundo Junior, cayendo en las series de su prueba favorita, los 1500 metros.

Alcanzó su primera final en el Campeonato de Europa Sub-23 de 2015, acabando séptima con marca personal.

Debutó como internacional absoluta en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2016, donde no pasó de las series. Ese mismo año consiguió su primer título absoluto en el Campeonato de España.

En 2017 consiguió clasificarse para el Mundial de Londres y contribuyó al quinto puesto del equipo español en el Campeonato Europeo por Naciones; esta era la mejor clasificación de España en toda su historia. En el Mundial, pese a hacer marca personal en las series, no consiguió clasificarse para la final.

A partir de 2018, una vez acabados sus estudios de Medicina, se dedica al atletismo de forma profesional. Ese año logró las marcas mínimas para participar en el Campeonato de Europa tanto en los 1500 m como en los 800 m, si bien decidió participar solo en los 1500. En su prueba favorita consiguió alcanzar su primera final europea absoluta, quedándose a las puertas de la plaza de finalista al terminar novena.

En 2019 sí consiguió esa plaza de finalista al terminar octava en el europeo en pista cubierta. En verano se clasificó para el Mundial de Doha, donde alcanzó la semifinal.

En 2021 se le adjudicó temporalmente la medalla de bronce en los 1500m del Europeo en Pista Cubierta; sin embargo, finalmente se clasificó en cuarta posición. También participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde acabó en novena posición tras mejorar su marca personal en las tres carreras que disputó. Ese año, además, fue cuarta en la final de la Diamond League celebrada en la Weltklasse de Zúrich.

En 2022 empezó a simultanear el 1500 con el 3000. Participó en ambas distancias en el Mundial en Pista Cubierta, donde corrió las dos finales. Al aire libre también alcanzó la final en el Mundial en Pista Cubierta celebrado en Eugene (Oregón). Sin embargo, no consiguió hacer lo mismo en el Campeonato de Europa, donde quedó eliminada en semifinales.

En 2023 volvió a correr la final de los 3000 m en el Europeo en pista cubierta, alcanzando la séptima posición.

Competiciones internacionales

Marcas personales

Referencias

Enlaces externos 

Atletas de España
Deportistas de la provincia de Soria
Nacidos en Soria
Atletas de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020